Citrat monosòdic
 Citrat disòdic
 Citrat trisòdic